Антонівка — сорт яблук

Селище міського типу:
 Антонівка — Херсонська область, Херсонський район

Села:
 Антонівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Антонівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Антонівка — Вінницька область, Вінницький район
 Антонівка — Вінницька область, Гайсинський район (до 17 липня 2020 року — Теплицький район)
 Антонівка — Вінницька область, Тульчинський район
 Антонівка — Волинська область, Луцький район, Берестечківська міська громада (до 2020 року — Горохівський район)
 Антонівка — Волинська область, Луцький район, Луцька міська громада
 Антонівка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Антонівка — Донецька область, Покровський район
 Антонівка — Житомирська область, Звягельський район
 Антонівка — Житомирська область, Житомирський район
 Антонівка — Запорізька область, Запорізький район (до 2020 року — Вільнянський район)
 Антонівка — Запорізька область, Пологівський район (до 2020 року — Розівський район)
 Антонівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район (до 2020 року — Тлумацький район)
 Антонівка — Київська область, Обухівський район (до 2020 року — Кагарлицький район)
 Антонівка — Київська область, Білоцерківський район, Ставищенська селищна громада
 Антонівка — Київська область, Білоцерківський район, Таращанська міська громада
 Антонівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Долинська міська громада (до 2020 року — Долинський район)
 Антонівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Компаніївська селищна громада (до 2020 року — Компаніївський район)
 Антонівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Олександрівська селищна громада (до 2020 року — Олександрівський район)
 Антонівка — Луганська область, Старобільський район
 Антонівка — Львівська область, Стрийський район
 Антонівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Новомар'ївська сільська громада
 Антонівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Доманівська селищна громада
 Антонівка — Миколаївська область, Баштанський район (до 2020 року — Новобузький район)
 Антонівка — Миколаївська область, Миколаївський район (до 2020 року — Новоодеський район)
 Антонівка — Одеська область, Березівський район
 Антонівка — Одеська область, Подільський район, Любашівська селищна громада
 Антонівка — Одеська область, Подільський район, Окнянська селищна громада
 Антонівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Антонівка — Рівненська область, Вараський район
 Антонівка — Рівненська область, Рівненський район
 Антонівка — Сумська область, Конотопський район
 Антонівка — Сумська область, Шосткинський район
 Антонівка — Харківська область, Красноградський район (до 2020 року — Кегичівський район)
 Антонівка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Горностаївський район)

 Антонівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Дунаєвецька міська громада (до 2020 року — Дунаєвецький район)
 Антонівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Новоушицька селищна громада (до 2020 року — Новоушицький район)
 Антонівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Чемеровецька селищна громада (до 2020 року — Чемеровецький район)
 Антонівка — Хмельницька область, Шепетівський район (до 2020 року — Ізяславський район)
 Антонівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Летичівська селищна громада (до 2020 року — Летичівський район)
 Антонівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Теофіпольська селищна громада (до 2020 року — Теофіпольський район)
 Антонівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Чорноострівська селищна громада
 Антонівка — Черкаська область, Звенигородський район, Тальнівська міська громада
 Антонівка — Черкаська область, Звенигородський район, Лип'янська сільська громада
 Антонівка — Черкаська область, Уманський район
 Антонівка — Чернігівська область, Прилуцький район

 Антонівка — колишня назва села Анталовці Ужгородського району Закарпатської області
 Антонівка — село Світловодського району Кіровоградської області приєднано до села Оврагове
 Антонівка — колишнє село Арбузинської селищної ради Арбузинського району Маколаївської області, зняте з обліку
 Антонівка — село Ананьївського району Одеської області приєднано до села Жеребкове
 Антонівка — колишнє село Маньківського району Черкаської області, приєднане до села Буки (нині — селище міського типу)

Селище:
 Антонівка — Херсонська область, Скадовський район

Залізниця:
 Антонівка — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці
 Антонівка — роз'їзд Херсонської дирекції Одеської залізниці

Села:
 Антонівка — Вітебська область, Вітебський район
 Антонівка — Вітебська область, Лепельський район
 Антонівка — Вітебська область, Оршанський район
 Антонівка — Мінська область, Логойський район
 Антонівка — Мінська область, Мядельський район

Антонівка () — село, Дрокійський район

Див. також 
 Антоновка